Ajuda (Peniche), freguesia del municipi portuguès de Peniche
 Ajuda (Lisboa), freguesia del municipi portuguès de Lisboa
 Cancioneiro da Ajuda, cançoner conservat de la literatura gallega medieval que es conserva a la Biblioteca del Palau Reial d'Ajuda
 Caputxins del Santuari de la Mare de Déu de l'Ajuda (Barcelona)
 Palau d'Ajuda, residència d'estil neoclàssic a la ciutat de Lisboa emprada per la Família Reial portuguesa al llarg del  esdevenint posteriorment un museu històric
 Santuari de la Mare de Déu de l'Ajuda a Balenyà (Osona)